Ciechocin (gemeente)
 Ciechocin (Koejavië-Pommeren)
 Ciechocin (Lublin)
 Ciechocin (Pommeren)